Indonesië
 Tanjungpinang Kota (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Pinang in de provincie Riouwarchipel
 Tanjungpinang Kota (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tanjung Pinang in de provincie Riouwarchipel